Aris Saloniki
 Aris Bonnevoie
 ARIS